Geografia:
 Ferdinand (Idaho)
 Ferdinand (Indiana)
 Ferdinand (Vermont)
 Biografies:
 Ferdinand Albin Pax (1858, Dvůr Králové nad Labem – 1942, Wroclaw), científic alemany.
 Ferdinand de Baviera (Munic, 1577 - Arnsberg, 1650), noble de la casa de Baviera.
 Ferdinand Bracke (Hamme, 1939), ciclista belga professional entre 1962 i 1978.
 Ferdinand Buisson (París, 1841 - Thieuloy-Saint-Antoine, 1932), acadèmic, pedagog i polític francès.
 Ferdinand Daučík (Šahy, 1910 — Alcalá de Henares, 1986), futbolista i entrenador de futbol txecoslovac.
 Ferdinand David (Hamburg, 1810 - Klosters, Suïssa, 1873), violinista, director d'orquestra i compositor alemany.
 Ferdinand Foch (Tarba, 1851 – 1929), militar francès.
 Ferdinand Gregorovius (Neidenburg, 1821 - Munic, 1891), historiador i periodista alemany.
 Ferdinand Hérold (París, 1791 - París, 1833), compositor francès.
 Ferdinand Hiller (Frankfurt del Main, 1811 - Colònia, 1885), compositor, pianista i director d'orquestra alemany del Romanticisme.
 Ferdinand Johann Wiedemann (Haapsalu, Estònia, 1805 - Sant Petersburg, 1887), lingüista estonià baltoalemany.
 Ferdinand Julius Cohn (Breslau, 1828 – 1898), botànic i bacteriòleg alemany.
 Ferdinand Kübler (Marthalen, 1919), ciclista suís.
 Ferdinand Le Drogo (Pontivy, 1903 - Saint-Gildas-de-Rhuys, 1976), ciclista francès.
 Ferdinand Lassalle (Breslau, Polònia, 1825 - Carouge, Suïssa, 1864), advocat i polític socialista alemany.
 Ferdinand Leborne (Bèlgica, 1862 - ?), músic i compositor belga.
 Ferdinand de Lesseps (Versalles, 1805 – La Chênaie près Guilly, Indre, 1894), diplomàtic i empresari francès.
 Ferdinand Löwe (1865 - 1925, Viena), director d'orquestra austríac.
 Ferdinand Magellan (nord de Portugal, c. 1480 - l'illa de Mactan, Filipines 1521), navegant i explorador portuguès.
 Ferdinand Marcos (Sarrat, Filipines, 1917 - Honolulu, Hawaii, 1989), polític i advocat filipí.
 Ferdinand de Marsin (Lieja, 1656 - Torí, 1706), militar i aristòcrata való al servei de Lluís XIV de França durant la Guerra de Successió Espanyola.
 Ferdinand Maximilian Joseph von Habsburg-Lothringen (1832 – 1867), emperador de Mèxic.
 Ferdinand Moschenross (Haguenau, 1929 - 2008), polític nacionalista alsacià.
 Ferdinand Payan (Arles, 1870 - Niça, 1961), ciclista francès.
 Ferdinand Rudolph von Grofé (Nova York, 1892 – Santa Monica, 1972) pianista, compositor i arranjador estatunidenc.
 Ferdinand Saive (Dison, 1900 - Anderlecht, 1981), ciclista belga.
 Ferdinand de Saussure (Ginebra, 1857 - Vufflens-le-Château, 1913), lingüista suís.
 Ferdinand Tönnies (1855, prop d'Oldenswort, Amt Eiderstedt - 1936, Kiel, Alemanya), sociòleg alemany.
 Ferdinand van den Haute (Deftinge, 1952), ciclista belga.
 Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 - París, 1863), pintor francès.
 Ferdinand von Hompesch zu Bolheim (Bolheim, Baden-Württemberg, 1744 – Montpeller, França, 1805), Gran Mestre de l'Orde de Malta entre 1797 i 1799.
 Ferdinand von Lindemann (Hannover, 1852 - Munic, 1939), matemàtic hannoverià.
 Ferdinand von Saar (1833, Viena - 1906, Viena-Döbling), escriptor ...
 Aribert Ferdinand Heim, metge austríac de les SS.
 August Ferdinand Möbius (Schulpforta, Saxònia, 1790 – Leipzig, 1868), matemàtic i astrònom alemany.
 Carl Ferdinand Cori (Praga, Imperi austrohongarès, 1896 - Cambridge, EUA, 1984), bioquímic i professor universitari.
 Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen (Bremen, 1976), cap de la casa reial dels Hohenzollern.
 Karl Ferdinand Braun (Fulda, Hessen, 1850 - Nova York, 1918), professor universitari, físic i inventor alemany.
 Karl Ferdinand Adam (Constappel, Saxònia, 1806 – Geisnig, 1868), compositor de música alemany.
 Louis-Ferdinand Céline (Courbevoie, Île-de-France, 1894 - Meudon, 1961).
 Max Ferdinand Perutz (Viena, Imperi austrohongarès, 1914 - Cambridge, Anglaterra, 2002), químic britànic d'origen austríac.
 Peter Ferdinand Drucker (1909 - Claremont, Califòrnia, 2005), escriptor austríac.
 Rafael Ferdinand van der Vaart (Heemskerk, 1983), futbolista neerlandès.
 Rio Ferdinand (Peckham, 1978), futbolista anglès.
 Ficció
 El brau protagonista del llibre La història del Ferdinando (The Story of Ferdinand, 1936).
 Ferdinand (pel·lícula), la pel·lícula estatunidenca de 2017 sobre el mateix brau.
 Miscel·lània: 
 Panzerjäger Tiger (P) Ferdinand, caçacarros de la Wehrmacht alemanya de la Segona Guerra Mundial.
 Ferdinand (cançó), cançó de Antoine Duhamel inclosa en la banda sonora de la pel·lícula Els somiadors